Конак може да се односи на:

 Конак или коначиште, преноћиште

или:

 Конак (манастир), део манастирског комплекса, намењен свакодневном боравку монаха
 Конак (објекат), објекат или његов део у којем је место одмора и починка
 Конак (Сечањ), насељено место у општини Сечањ, Србија
 Конак (Врбовец), насељено место у саставу града Врбовца, Хрватска
 Конак (Аверон), насељено место у Француској
 Конак (филм), југословенски филм из 1991.
 Конак (позоришна представа), југословенска позоришна представа
 Конак кнегиње Љубице у Београду
 Конак кнеза Милоша у Топчидеру, Београд
 Конак Ђукића у Ратковцу код Лајковца
 Господар Јованов конак у Чачку
 Господар Васин конак у Краљеву